Le prénom finlandais de Eija est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Eija-Liisa Ahtila, artiste multimédia finlandaise
 Eija Ristanen, fondeuse finlandaise 
 Eija Salonen, biathlète finlandaise